Mellenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Mellenbach (Schwarzatal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzatal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Gewässer:
 Mellenbach (Bregenzer Ach), linker Zufluss der Bregenzer Ach im Bregenzerwald bei Mellau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Mellenbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza in Blumenau, Gemeinde Schwarzatal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Siehe auch:
 Mehlenbach